Перес Джепчирчир (; ) − кенийская профессиональная бегунья на длинные дистанции, чемпионка XXXII Олимпийских игр 2020 в Токио в марафоне.

Биография и спортивная карьера 
Родилась 27 сентября 1993 года. Бегом начала заниматься в школьные годы. В соревнованиях участвует с 2013 года.

Ее талант был замечен командой Джанни Демадонны, и она начала получать приглашения на европейские соревнования высокого уровня. Она выиграла три прямые гонки во Франции в конце 2014 года, выиграв Le Lion полумарафон (в ходе записи 69:12 минут), Марсель-Кассис Classique Internationale. В конце года BOclassic 5K она заняла второе место после Джанет Киса.

На Лондонском марафоне 2015 года она выступила на высшем уровне, но не смогла развить свои достижения на более коротких дистанциях, так как не смогла закончить полную марафонскую дистанцию. Однако в том же году она начала достигать вершин в беге на дистанции 10 км и полумарафоне. Ее лучший результат в 30:55 минут на Гран-при в Праге стал вторым рекордом в мире в сезоне, а через неделю она установила рекорд дистанции 67:17 минут, чтобы выиграть полумарафон в Усти-над-Лабем — время, которое позволило ей занять седьмое место. топ-листы года. Она также защитила свой титул в Марселе в октябре.

Джепчирчир установил новый рекорд — 66:39 минут на полумарафоне в Рас-эль-Хайме 2016 года. Несмотря на быстрое время, которое переместило ее на 13-е место в списке за всю историю, сила в глубине гонки оставила ее четвертой с некоторым отставанием от победительницы Синтии Черотич Лимо, в то время как шесть женщин бежали быстрее, чем 67 минут (впервые в этом виде спорта). Это выступление принесло ей место в кенийской команде на чемпионате мира по полумарафону ИААФ 2016 года. Команда из пяти женщин возглавила старт гонки, и Эфиопия Нетсанет Гудета и Женет Ялев также выступили против. По мере развития гонки это было сокращено до кенийского трио Джепчирчира, Лимо и Мэри Васера ​​Нгуги, и это в конечном итоге привело к финишу спринта между Лимо и Джепчирчиром. Несмотря на то, что она была одной из наименее опытных и известных в кенийской команде, именно Джепчирчир стала чемпионом мира, финишировав за 67:31 минут и приведя кенийских женщин к командному титулу и взлету на подиум с Лимо и Нгуги.

Рекорд дистанции был установлен на международном полумарафоне в Янчжоу Цзяньчжэнь в апреле, когда она пробежала 67 минут 21 минуту. На полумарафоне RAK 2017 она побила два мировых рекорда. Она отстала на три секунды от рекорда Флоренс Киплагат в полумарафоне за 65:06 минут и установила мировой рекорд на дистанции 20 км — 61:40 минут. Однако ее положение лучшей в мире было недолгим, поскольку Джойсилин Джепкосгей (третья в гонке RAK) побила оба своих мировых рекорда в следующем месяце.

Трижды побеждала на чемпионатах мира ИААФ по полумарафону: в 2016 году в Кардиффе (в личном и в командном первенстве) и в 2020 году в Гдыне (личное первенство).

На летних Олимпийских играх 2020 в Токио она завоевала золотую медаль в марафоне со временем 2:27:20.

Победы в гонках 
 Международный полумарафон Янчжоу Цзяньчжэнь : 2016
 Международный Марсель-Кассис Классик : 2014, 2015
 Полумарафон Усти-над-Лабем : 2015
 Полумарафон Le Lion : 2014
 Гран-при Праги 10K: 2015
 Коррида де Уий : 2014
 Валенсийский марафон : 2020
 Олимпийский марафон : Токио 2020

Личные рекорды 
 5 км пробег — 15:51 (2014)
 10 км бег — 30:55 (2015)
 20 км пробега — 1:01:40 (2017)
 Полумарафон — 1:05:06 (2017), Полумарафон Рас-Аль-Хайма
 Марафон — 2:17:16 (2020), Валенсийский марафон

Примечания

Ссылки 
 Peres JEPCHIRCHIR
 Jepchirchir shatters course record at Usti nad Labem Half Marathon
 Kenya’s Peres Jepchirchir breaks own world record at World Athletics Half Marathon Championships

Марафонцы Кении
Бегуны на длинные дистанции Кении
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Кении
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года